Gathen ist Teil des Familiennamens folgender Personen:

 Heinz von zur Gathen (1924–2001), deutscher Offizier, Generalleutnant der Bundeswehr
 Joachim von zur Gathen (* 1950), deutscher Mathematiker und Informatiker